Гренвиль Левесон-Гоуэр (;  — ) — британский дипломат.

Внук 1-го графа Гренвиля.

Обучался в Итоне. На дипломатической службе с 1893 года.

В 1916—1917 годах — посланник Великобритании в Греции, в 1921—1926 годах — в Дании, в 1928—1933 годах — в Бельгии.

Жена (с 1900 года): Нина Айеша Бэринг (), племянница 1-го графа Кромера. Детей не было.

Предки

Примечания 

Выпускники Итона
Дипломаты Великобритании
Послы Великобритании в Греции
Послы Великобритании в Дании
Послы Великобритании в Бельгии